Hippomarathrum pungens är en flockblommig växtart som beskrevs av Dorfl. Hippomarathrum pungens ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pungens